El Torneig de Bucarest 2014, oficialment conegut com a BRD Năstase Ţiriac Trophy 2014, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 27 d'abril del 2014 al Arenele BNR de Bucarest (Romania).

El tennista local Horia Tecău va guanyar el tercer títol consecutiu a Bucarest, cada un amb una parella diferent.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014